Зиди () — фамилия. Известные носители:
 Зиди, Клод (род. 1934) — французский кинорежиссёр.
 Зиди, Малик (род. 1975) — французский актёр.